Боскис — еврейская фамилия.

 Боскис, Марина Девовна (в замужестве Лошак, род. 1955) — российский куратор, галерист.
 Боскис, Рахиль Марковна (1902—1976) — советский сурдопедагог, врач, член-корреспондент АПН СССР.

См. также 
 Боск
 Боски